Појам Делавер може да се односи на:
Делавер, савезна држава САД.
Делавер (река), река у САД
Делавер (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Делавер (Њу Џерзи), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Делавер (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Делавер (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Делавер Сити
 Залив Делавер, залив на источној обали САД
 Делавер Индијанци